

Чусова — річка на Середньому Уралі, ліва притока Ками
 Чусова — річка в Республіці Комі, ліва притока Кожви
 Чусова — присілок, Катайський район, Курганська область

Див. також 
 Чусовий